Клавдия (Claudia, Klaudia) е женската форма на малкото име Клавдий.

С това име са 
 Клавдия, легендарна римска весталка
 Клавдия Антония, дъщеря на римския император Клавдий от втората му съпруга Елия Петина
 Клавдия Ливия Юлия (Ливила), дъщеря на Нерон Клавдий Друз и Антония Млада
 Клавдия Августа, дъщеря на Нерон с втората му съпруга Попея Сабина
 Клавдия Капитолина, принцеса на Комагена
 Клавдия Юлия, внучка на Тиберий
 Клавдия Марцела Старша, племенничка на Август
 Клавдия Октавия, първата съпруга на Нерон
 Клавдия Прокула, съпруга на Пилат Понтийски, дъщеря на Тиберий
 Клавдия Пулхра, дъщеря на Марк Валерий Месала Барбат Апиан и Клавдия Марцела Младша
 Клавдия Квинта, помага за пренасянето статуята на Кибела от Песинунт в Рим
 Клавдия (певица), българска певица
 Апостол Павел споменава една християнка Клавдия в 2. писмо на Тимотей 4,21.

Вижте също 
 Клодия

Женски имена